La Gruta de Lourdes es una denominación popular de la Gruta de Massabielle en el Santuario de Lourdes en Francia.

Este nombre también se puede referir a:

Santuarios
 Gruta de Lourdes (Puerto Rico),
 Gruta de Lourdes (Mar del Plata),
 Gruta de Lourdes de Colalao.
 Gruta de Lourdes (Santiago de Chile) Gruta de Lourdes (Santos Lugares) Gruta de Lourdes (Viña del Mar) Gruta de Lourdes (Ciudad del Vaticano)Otros
 Gruta de Lourdes (estación)''', estación ferroviaria del Metro de Santiago, Chile.